

Lokalizacje

Austria 
 Schwarzenbach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land
 Schwarzenbach an der Pielach – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Niemcy 
 Schwarzenbach – dzielnica Bärnau
 Schwarzenbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab
 Schwarzenbach am Wald – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof
 Schwarzenbach an der Saale – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof
 Forst Schwarzenbach am Wald – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof

Szwajcaria 
 Schwarzenbach – miejscowość w gminie Jonschwil

Osoby 
 Alexis Schwarzenbach – szwajcarski historyk
 Gerold Schwarzenbach – szwajcarski chemik
 Peter Schwarzenbach – szwajcarski muzyk

Zobacz też 
 Schwarzbach
 Schwärzenbach
 Schwarzenbacher